Мальковский сельский округ

Московская область 

 Мальковский сельский округ Орехово-Зуевского района (1994—2004)

Тюменская область 

 Мальковский сельский округ, совпадает в границах с Мальковским муниципальным образованием